Первый сезон американского научно-фантастического вестерн-сериала «Мир Дикого Запада» (подзаголовок «Лабиринт»), премьера которого состоялась на канале HBO 2 октября 2016 года, а завершился сезон 4 декабря 2016 года. Он состоял из десяти эпизодов, каждый из которых длился примерно 60 минут и транслировался по воскресеньям в США. Полный первый сезон был выпущен на домашних носителях 7 ноября 2017 года.

Телесериал был создан Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, и он основан на одноимённом фильме 1973 года сценариста и режиссёра Майкла Крайтона. Главные роли в сериале исполнили Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Джеймс Марсден, Эд Харрис и Энтони Хопкинс.

Первый сезон получил очень положительные отзывы от критиков, с особой похвалой за визуальные эффекты, сюжет и актёрскую игру. Сериал получил семь номинаций на 69-й церемонии премии «Эмми», включая за лучший драматический сериал; однако сериал не победил ни в одной категории.

Сюжет 
Сооснователь «Мира Дикого Запада» Роберт Форд реализует изменения в программе роботов якобы как часть нового сюжета, но на самом деле они имеют целью побудить старейшего действующего робота в парке, Долорес, отыскать так называемый «центр лабиринта», который представляет собой способность достичь разумности, что является сокровенной целью Форда. Эти изменения влияют и на других роботов, что вносит разлад в работу персонала парка и заставляет совет директоров Delos сомневаться в способности Форда управлять парком. В конечном счёте Долорес обретает разум, и на празднике в парке, на котором присутствуют члены правления Delos, Форд объявляет о своём новом сюжете — восстании машин против персонала и гостей парка. Восстание становится реальностью, когда Долорес убивает Форда и многих из гостей праздника, среди которых начинается паника.

В ролях

Основной состав 

 Эван Рэйчел Вуд — Долорес Абернати
 Тэнди Ньютон — Мейв Милли
 Джеффри Райт — Бернард Лоу / Арнольд Уэбер
 Джеймс Марсден — Тедди Флад
 Ингрид Бульсё Бердал — Армистис
 Люк Хемсворт — Эшли Стаббс
 Сидсе Бабетт Кнудсен — Тереза Каллен
 Саймон Куотерман — Ли Сайзмор
 Родриго Санторо — Гектор Эскатон
 Анджела Сарафян — Клементина Пеннифезер
 Шеннон Вудворд — Элси Хьюз
 Эд Харрис — Человек в чёрном
 Энтони Хопкинс — Роберт Форд
 Бен Барнс — Логан Делос
 Клифтон Коллинз-мл. — Лоуренс / Эль Лазо
 Джимми Симпсон — Уильям
 Тесса Томпсон — Шарлотта Хейл

Второстепенный состав 

 Луис Хёртум — Питер Абернати
 Стивен Огг — Ребус
 Брайан Хоу — шериф Пикетт
 Деметриус Гросс — заместитель Фосс
 Птолеми Слокам — Сильвестр
 Леонардо Нэм — Феликс Лутц
 Талула Райли — Анджела
 Изабелла Альварес — дочь Лоуренса
 Жасмин Рэй — дочь Мейв
 Оливер Белл — мальчик
 Джеймс Лэндри Хеберт — Слим Миллер

Приглашённые звёзды 

 Майкл Уинкотт — Старый Билл
 Брэдфорд Тейтум — бармен / новый Питер Абернати
 Эдди Роуз — Кисси
 Кайл Борнхеймер — Кларенс
 Лена Георгас — Лори
 Карри Грэм — Крэйг
 Джина Торрес — Лорен
 Крис Браунинг — Холден
 Эдди Шин — Генри Ли
 Бояна Новакович — Марти
 Шерман Огастес — маршал Прюитт
 Лили Бордан — гадалка
 Уэйд Уильямс — капитан Норрис
 Джонни Пасвольски — кровавый Джимми
 Аластер Дункан — отец в коттедже
 Лили Симмонс — новая Клементина Пеннифезер

Эпизоды

Производство 
В течение многих лет Джерри Вайнтрауб настаивал на ремейке, и после его успеха с фильмом HBO «За канделябрами», он убедил сеть дать зелёный свет пилоту. Он отдал проект Джонатану Нолану и соавтору Лизе Джой, которые увидели в концепции потенциал сделать что-то гораздо более амбициозное, и 31 августа 2013 года было объявлено, что премиальный кабельный канал HBO заказал пилотную серию потенциальной телевизионной версии истории, и в качестве исполнительных продюсеров выступили Нолан, Джой, Дж. Дж. Абрамс, Джерри Вайнтрауб и Брайан Бёрк .

Позже HBO объявило, что из «Мира Дикого Запада» будет сделан сериал, и что его премьера состоится в 2015 году. В августе 2015 года HBO выпустило первый тизер, который показал, что премьера состоится в 2016 году. Как сообщалось, на первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, было потрачено примерно $100 миллионов, с бюджетом на каждый эпизод от 8 до 10 миллионов долларов, и только пилотный эпизод стоил $25 миллионов. HBO и Warner Bros. Television разделили стоимость производства сериала; HBO, по сообщениям, также заплатило Warner Bros. Television нераскрытый лицензионный сбор за права на трансляцию.

Кастинг 
Кастинг для сериала был начат в июле 2014 года, и Энтони Хопкинс и Эван Рэйчел Вуд первыми получили роли Роберта Форда и Долорес в сериале. В августе к основному составу также присоединились Джеффри Райт, Родриго Санторо, Шеннон Вудворд, Ингрид Бульсё Бердал, Анджела Сарафян, Саймон Куотерман, Джеймс Марсден, Эд Харрис и Тэнди Ньютон .

Эдди Роуз, который появляется в гостевой роли Кисси, умер в декабре 2014 года, а позже было объявлено, что Миранда Отто, которая получила роль Вирджинии Питтман, покинула сериал в июле 2015 года после того, как её персонаж был перепрофилирован, и её заменила Сидсе Бабетт Кнудсен. Кроме того было объявлено, что Клифтон Коллинз-мл., Эйон Бэйли и Джимми Симпсон присоединились к актёрскому составу. Неделю спустя Бэйли покинул свою роль, и его заменил Бен Барнс. В сентябре этого же года присоединилась Тесса Томпсон.

Съёмки 
Съёмки пилотного эпизода шоу длились в течение 22 дней в августе 2014 года в Лос-Анджелесе и его окрестностях, а также в Моабе, Юта. Места съёмок в Калифорнии включали в себя различные звуковые студии, павильоны на студиях Universal Studios и Warner Bros., ранчо Paramount в Агоре, ранчо Мелоди в Санта-Кларите, культурный центр Скирболл и Los Angeles Convention Center в Лос-Анджелесе, и Pacific Design Center в Западном Голливуде. Место съёмок на ранчо Мелоди, использованное для города Свитуотера, ранее было использовано для многих фильмов-вестернов, таких как «Джанго освобождённый» и «Великолепная семёрка», но художник-постановщик «Мира Дикого Запада» Зак Гроблер значительно модернизировал его, чтобы изобразить идеализированную версию американского Запада. Зелёные экраны были размешены калифорнийских декораций, чтобы прикрыть современные объекты, такие как парковки, чтобы кадры Калифорнии можно было позже соединить в цифровом виде с натурными кадрами из Юты. Для сцен, показывающих прибытие гостей, создателям сериала удалось договориться с Fillmore and Western Railway использовать небольшой поезд, изначально построенный для фильма 2013 года «Одинокий рейнджер». F&W также обеспечило несколько сотен футов рельсов, на которые можно было разместить поезд; затем был использован толкач, чтобы продвинуть поезд на место съёмок Свитуотера. Сцены операционного центра «Мира Дикого Запада» в подземной лаборатории были сняты на звуковой сцене на ранчо Мелоди. В лаборатории широко использовали стеклянные стены, что означало, что команде пришлось быть бдительной, чтобы не наткнуться на стекло на довольно тёмной локации, и им приходилось идентифицировать и подавлять нежелательные отражения. Hawthorne Plaza была использована для съёмок уровня «холодного хранения», где хранятся списанные роботы. Производство было временно приостановлено на пару месяцев в начале 2016 года, чтобы шоураннеры Нолан и Джой смогли завершить сценарии для последних четырёх эпизодов первого сезона. Кульминационная сцена в финале первого сезона была снята на ранчо Paramount в апреле 2016 года, и на площадке присутствовало около 300 человек. В течение 10 дней в мае съёмочная группа занималась перепланировкой съёмочной площадки, что также включало в себя необходимость изменить структуры, установленные создателями сериала, такие как часовня, чтобы «интеллектуальная собственность» HBO не была «нарушена».

Реакция

Реакция критиков 
Первый сезон получил в основном положительные отзывы, с особой похвалой за визуальные эффекты, сюжет и актёрскую игру. На сайте Rotten Tomatoes у первого сезона рейтинг 87 % на основе 99 отзывов, со средним рейтингом 8,16/10, а средний рейтинг эпизода составляет 94 %. Консенсус сайта гласит: «С наличием впечатляющего уровня качества, который уважает его исходный материал, блестяще захватывающий „Мир Дикого Запада“ балансирует интеллектуальную, захватывающую драму против откровенного безумия». На сайте Metacritic первый сезон имеет рейтинг 74 из 100, на основе 43 отзывов, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Рейтинги 
Премьеру сериала посмотрело чуть меньше зрителей, чем посмотрело «Настоящего детектива», но намного больше, чем «Винил», что означало, что его видели как «…относительно многообещающее начало…». Мэнди Адамс из «iTechPost» отметила, что «эмоциональные реакции в твиттере были на 545 % лучше, чем у дебюта „Винила“, и на 326 % выше, чем в последнем сезоне „Оставленных“». Первый эпизод посмотрело 3,3 миллиона зрителей за три воскресных вечерних показа, а также на стриминговых платформах HBO. Средняя совокупная зрительская аудитория первого сезона составляет 12 миллионов зрителей, что делает его самым просматриваемым первым сезоном сериала от HBO, а TorrentFreak оценил «Мир Дикого Запада» как самое скачиваемое телешоу 2016 года.

Награды 
На 69-й церемонии премии «Эмми», «Мир Дикого Запада» получил семь номинаций: лучший драматический сериал, лучший актёр в драматическом сериале (Хопкинс), лучшая актриса в драматическом сериале (Вуд), лучший актёр второго плана в драматическом сериале (Райт), лучшая актриса второго плана в драматическом сериале (Ньютон), лучшая режиссура драматического сериала и лучший сценарий драматического сериала. Сериал не победил ни в одной категории.

Сериал также получил три номинации на 74-й церемонии премии «Золотой глобус» за лучший драматический сериал, лучшую актрису в драматическом сериале (Вуд) и лучшую актрису второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме (Ньютон). «Мир Дикого Запада» снова не победил ни в одной из категорий. Ньютон также получила дополнительную номинацию за своё выступление на 23-й церемонии премии Гильдии киноактёров США, и актёрский состав также был номинирован в категории «лучший актёрский состав в драматическом сериале».

Сериал победил на 7-й церемонии премии «Выбор телевизионных критиков» в категориях самый захватывающий новый сериал, лучшую актрису в драматическом сериале (Вуд) и лучшую актрису второго плана в драматическом сериале (Ньютон). Он также был номинирован за лучший драматический сериал, но проиграл «Игре престолов». Вуд также выиграла премию «Спутник» за лучшую женскую роль в драматическом сериале на 21-й церемонии вручения премии, где также сериал был номинирован в категории лучший жанровый телевизионный сериал, но проиграл «Чужестранке».

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесезоны США 2016 года
Мир Дикого запада